Koller Károly (1838-1889) festő és fényképész
Koller Károly (szerzetesi nevén: Koller Károly Pius; 1901–1979) magyar származású brit bencés szerzetes, sejtbiológus 
Koller Károly (1968-) Bánáti származású, Németországban élő író, műfordító, filmes